Polly – variante del nome proprio di persona femminile Molly
Polly – brano dei Nirvana del 1991
Polly – personaggio de Le cronache di Narnia di Clive Staples Lewis 
Polly – personaggio dell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht.
 5278 Polly – asteroide della fascia principale